Corredor Pirituba-Lapa-Centro é um corredor de ônibus da cidade de São Paulo, administrado pela SPTrans. 
Liga o bairro de Pirituba ao centro, passando pelo bairro da Lapa. O corredor é composto por faixas exclusivas em ruas e avenidas, por onde circulam ônibus das chamadas linhas estruturais, e outras linhas que passam por elas. Foi inaugurado em dezembro de 2003, e inclui as avenidas Manoel Barbosa, General Edgar Facó, Ermano Marchetti, Francisco Matarazzo, General Olímpio da Silveira e São João, além de ruas Clélia, Guaicurus e Catão, todas de mão única. A extensão total é de 15,2 km.

Ligações externas
São Paulo Transportes

Transportes da cidade de São Paulo
Pirituba Lapa Centro
São Paulo Transporte